Isokangas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Isokangas (hed), Norra Österbotten, 
 Isokangas (ås), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar